Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

51st New York Infantry
51st Pennsylvania Infantry

 51e régiment d'artillerie
 51e régiment d'infanterie
 51e régiment d'infanterie territoriale
 51e régiment de transmissions

Homonymie d'unités militaires